De Grand Prix-wegrace van Japan 1999 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 25 april 1999 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Japan
Sport in Kanto
Prefectuur Tochigi